Kříž může znamenat:

kříž (popravčí nástroj)
 Svatý Kříž, Pravý kříž

kříž – symbol
 maltézský kříž (znak)
 kříž svatého Petra
 ondřejský kříž
 kříž tau
 hákový kříž – svastika
 sluneční kříž
 anch

 typy křesťanských křížů
 krucifix 
 smírčí kříž

 konkrétní křesťanské kříže – pomníky, skulptury, klenoty
 Házlův kříž
 Hennrichův kříž
 Kříž nad Mostarem
 Pravoslavný kříž v Dlouhé Loučce
 Rýchorský kříž – lokalita v Krkonoších

vyznamenání
 Československý válečný kříž
 Dělový kříž
 Jiřího kříž 
 Mannerheimův kříž
 Rytířský kříž
 Španělský kříž
 Válečný záslužný kříž
 Zlatý kříž Českého červeného kříže
 Železný kříž

 v přeneseném významu též úděl, osud, životní strasti

astronomie
 Souhvězdí Jižního kříže, Jižní kříž – souhvězdí jižní oblohy

biologie
 část lidského těla, viz křížová kost

geografie
 Černý Kříž – osada na Šumavě – součást Stožce
 Svatý Kříž (Havlíčkův Brod) – místní část města Havlíčkův Brod
 Svatý Kříž (Cheb) – osada v katastrálním území Háje u Chebu ve městě Cheb
 Devět křížů – lokalita v katastrálním území Lesní Hluboké, motorest u dálnice D1
 hora Křížů – pahorek v Litvě

literatura
 Kříž u potoka – román Karolíny Světlé

organizace
 Mezinárodní červený kříž – humanitární hnutí v podobě mezinárodní neziskové organizace
 jeho národní pobočky (např. Český červený kříž)

technika
 maltézský kříž (mechanismus), ženevský kříž – část strhovacího mechanismu
 nitkový kříž – zaměřovací zařízení optických přístrojů

příjmení
 Kříž (příjmení)

Související články

Náboženské pojmy a symboly 
 krucifix
 ukřižování
 křižování

Geografické pojmy 
 Křížová hora
 Křížový vrch
 Tři kříže
 Krzyż

Externí odkazy